Водяная крыса — разговорное название для ряда родов отряда грызунов:
 Водяная полёвка, род семейства хомяковых
 Нутрия, род семейства щетинистых крыс
 Бобровые крысы (Hydromys), род семейства мышиных, типичный представитель — австралийская водяная крыса.